Шийні ребра (анатомія) — ребра шийних хребців. Присутні в деяких груп чотириногих. В людини редуковані до поперечних відростків (processus transversus).
 Шийні ребра (патологія) — синдром у людей, що виникає через ваду розвитку.